HMS Polyphemus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Polyphemus (1782) 
 HMS Polyphemus (1840) 
 HMS Polyphemus (1881) 
 HMS Polyphemus (1945)

Polyphemus